Понурка — ліва притока Шостки;
 Понурка — ліва притока Дніпра;
 Понурка — гідрологічний заказник у Сумській області;

Джерела 
Топонімічний словник